Rush Lake steht für

folgende Orte:
 Rush Lake (Saskatchewan), Gemeinde in Saskatchewan, Kanada
 Rush Lake (Township), Gemeinde in Minnesota, Vereinigte Staaten
 Rush Lake (Wisconsin), Siedlung in Wisconsin, Vereinigte Staaten

folgende Gewässer:
 „Rush Lake“, englische Bezeichnung für den Rash Phari in Pakistan